Langenbucher ist der Familienname folgender Personen:

 Hellmuth Langenbucher (1905–1980), deutscher Literaturwissenschaftler
 Katja Langenbucher (* 1968), deutsche Rechtswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Wolfgang R. Langenbucher (* 1938), deutscher Kommunikationswissenschaftler